Полонія — польська діаспора.
 Полонія (персоніфікація) — персоніфікація Польщі.

Спорт 
 Полонія — професіональний польський футбольний клуб із міста Варшава.
 Полонія — професіональний польський футбольний клуб із міста Битом.
 Полонія — професіональний польський футбольний клуб із міста Сьрода-Великопольська.
 Полонія — польський хокейний клуб із міста Битом.
 Полонія — професіональний польський футбольний клуб із міста Перемишля.
 Полонія — аматорський футбольний клуб у місті Хмельницький.

Інше
 1112 Полонія